L'édition 2021 du tournoi de tennis de San José se déroule du 2 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'américaine Danielle Collins  remporte son 2ème titre de la saison après Palerme. C'est son 3ème titre WTA en carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San José
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Événement sportif à San José (Californie)
San José
Tennis aux États-Unis en 2021
Sport en Californie en 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
Tennis en août 2021